Municipio de Cass puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Cass (condado de Clay, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Clay.
 Municipio de Cass (condado de Dubois, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Dubois.
 Municipio de Cass (condado de Fulton, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Fulton.
 Municipio de Cass (condado de Greene, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Greene.
 Municipio de Cass (condado de LaPorte, Indiana), un municipio ubicado en el condado de LaPorte.
 Municipio de Cass (condado de Ohio, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Ohio.
 Municipio de Cass (condado de Pulaski, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Pulaski.
 Municipio de Cass (condado de Sullivan, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Sullivan.
 Municipio de Cass (condado de White, Indiana), un municipio ubicado en el condado de White.
 Municipio de Cass (condado de Boone, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Boone.
 Municipio de Cass (condado de Cass, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Cass.
 Municipio de Cass (condado de Cedar, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Cedar.
 Municipio de Cass (condado de Clayton, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Clayton.
 Municipio de Cass (condado de Guthrie, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Guthrie.
 Municipio de Cass (condado de Hamilton, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Hamilton.
 Municipio de Cass (condado de Harrison, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Harrison.
 Municipio de Cass (condado de Jones, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Jones.
 Municipio de Cass (condado de Shelby, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Shelby.
 Municipio de Cass (condado de Wapello, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Wapello.
 Municipio de Cass (condado de Douglas, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Douglas.
 Municipio de Cass (condado de Greene, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Greene.
 Municipio de Cass (condado de Stone, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Stone.
 Municipio de Cass (condado de Texas, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Texas.
 Municipio de Cass (condado de Hancock, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Hancock.
 Municipio de Cass (condado de Muskingum, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Muskingum.
 Municipio de Cass (condado de Richland, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Richland.
 Municipio de Cass (condado de Huntingdon, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Huntingdon.
 Municipio de Cass (condado de Schuylkill, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Schuylkill.